August Aleksander Czartoryski (1697–1782) – książę, wojewoda ruski
 August Franciszek Czartoryski (1858–1893) – książę, salezjanin, błogosławiony Kościoła katolickiego
 August Józef Czartoryski (1907–1946) – książę, ordynat sieniawski